Вострушка

 Вострушка — гора северо-западнее г. Мохнатая, Алтайский край, координаты 51°41’N 82°53’E
 Вострушка — гора северо-восточнее г. Кирилловская, Алтайский край, координаты 51°38’N 82°44’E
 Вострушка — гора юго-западнее г. Боровушка, Алтайский край, координаты 51°24’N 82°25’E
 Вострушка — гора в левобережье р. Сунгай, Алтайский край, координаты 53°43’N 85°40’E N-45-076

См. также 
 Воструха